Franciaország
Pommiers, település Aisne megyében
Pommiers, település Gard megyében
Pommiers, település Indre megyében
Pommiers, település Loire megyében
Pommiers, település Rhône megyében